Маргарита (Маргарет) Шотландская может означать:

 Святая Маргарита Шотландская (1045—1093) — королева Шотландии, супруга Малькольма III
 Маргарита Шотландская (1193—1259) — дочь Вильгельма I Льва, супруга Хьюберта де Бурга, 1-го графа Кента
  (ум. до 1228) — дочь Давида, графа Хантингдона
 Маргарита Английская (1240—1275) — королева Шотландии, супруга Александра III
 Маргарет Шотландская (1261—1283) — королева Норвегии, дочь Александра III
 Маргарет Норвежская Дева (1283—1290) — английская и шотландская принцесса, королева Шотландии
 Маргарет Драммонд (1340—1375) — королева Шотландии, супруга Давида II
 Маргарита Стюарт, дофина Франции (1424—1445) — дочь Якова I, супруга будущего короля Франции Людовика XI
 Маргарита Стюарт (род. ок. 1455) — дочь Якова II
 Маргарита Датская (1456—1486) — королева Шотландии, супруга Якова III
 Маргарита Тюдор (1489—1541) — королева Шотландии, супруга Якова IV
 Маргарита Шотландская (1598—1600) — дочь Якова VI

См. также 
 Маргарита